Port lotniczy Kyzyłkyja – mały port lotniczy położony w mieście Kyzyłkyja, w obwodzie batkeńskim, w Kirgistanie.

Bibliografia 
 FallingRain

Kyzyłkyja
Kyzył-Kyja